перенаправление Т-80БВМ (Объект 219М)